Sergio Mario Salgado Cofré (Chillán, 12 de setembro de 1958) é um ex-futebolista chileno.

Carreira 
Sergio Salgado representou a Seleção Chilena de Futebol nas Copa América de 1987.

Ligações externas
 Perifl de Sergio Salgado no site do National Football Teams

Nascidos em 1958
Naturais de Chillán
Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club de Deportes Cobresal
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club de Deportes Unión La Calera
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Club de Deportes Antofagasta
Futebolistas do Club Deportivo San Marcos de Arica
Jogadores da Seleção Chilena de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987